Školka je:
 mateřská škola
 školka s míčem
 lesní školka, okrasná školka, ovocná školka 
 soukromá školka

Externí odkazy